Oud-Heverlee Leuven neemt in het seizoen 2021 - 2022 deel aan de Jupiler Pro League en Croky Cup.

Spelerskern 2021/22

Technische staf

Transfers

Zomer

Inkomend

Uitgaand

Winter

Inkomend

Uitgaand

Jupiler Pro League

Reguliere competitie

Wedstrijden 

* Noot: KV Mechelen daagde niet op voor de wedstrijd tegen OH Leuven. Het BAS oordeelde uiteindelijk dat OH Leuven een forfaitzege werd toegekend.

Resultaten per speeldag

Klassement Jupiler Pro League

Beker van België

Statistieken

Huidige kern
Bijgewerkt tot 10/04/2022

Vertrokken spelers

Oud-Heverlee Leuven naar seizoen
Belgische voetbalclub 2021/22